Plaats in Indonesië
 Kesongo (Tuntang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kesongo (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java